«Два берега» — советский художественный фильм 1987 года, поставленный режиссёром Геннадием Ворониным.

Сюжет 

Полюбив друг друга ещё в школе, Степан и Наталья поженились — и теперь в счастливой и благополучной семье растет маленький сын Васька. Однажды Степан становится свидетелем попытки кражи ценного исторического памятника — «каменной бабы». Среди похитителей — девушка, которая пытается им помешать. Осадив парней, Степан освобождает её. И с тех пор неожиданная любовь становится пыткой и для него, и для жены Натальи, и для сына Васьки, пытающегося уберечь мать от несчастья.

Фильм начинается и заканчивается сценами у паромной переправы. В начале фильма Степан спешит в роддом, чтобы поскорее увидеть новорождённого сына. Но паром стоит у противоположного берега реки. Тогда Степан бросается в бурную горную реку и переплывает её. В конце фильма Степан уезжает от жены и сына. Он пересекает реку на том самом пароме. И теперь его двенадцатилетний сын, пытаясь остановить отца, бросается в реку и пытается переплыть её…

В ролях 
 Наталья Потапова — Наталья
 Ирина Резникова — Галина
 Елена Трепетова-Костич — Светлана
 Александр Фатюшин — Степан
 Николай Макушенко — Михаил Кустарин
 Игорь Хабибулин — Васька
 Сергей Якуба — Юрка
 Оксана Захарова — Белёсая
 Гелий Сысоев — Кондратьев
 Алексей Ванин — Сергей Захарович, завгар

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Геннадий Воронин
 Режиссёр: Геннадий Воронин
 Оператор: Андрей Кириллов
 Композитор: Павел Чекалов, Yello
 Художник: Николай Терехов

Производство 
Фильм был снят на территории Майминского и Чемальского (в то время — Шебалинского) районов Республики Алтай (в то время — Горно-Алтайской автономной области).

Ссылки 

Фильмы СССР 1987 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы Геннадия Воронина